Села:
 Рибчинці — Вінницька область, Хмільницький район
 Рибчинці — Київська область, Білоцерківський район